Man je lahko:

 Man - otok, britanska kronska odvisnost v Irskem morju,
 MAN AG - nemško podjetje za proizvodnjo vozil in strojegradnjo (Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG)